Hagere Selam ("Terre de paix" en amharique) est une ville du sud de l'Éthiopie, située dans la zone Sidama de la région du Sud. Elle se trouve à  et entre 2759 et  d'altitude.

Ville dans la région Sidama